Kinglake (Ontario), een plaats in de Canadese deelstaat Ontario
Kinglake (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria